Кондрово — топоним, название населённых пунктов в России.

 Кондрово — город в Дзержинском районе Калужской области.
 Кондрово — деревня в Узловском районе Тульской области.